Sapucaiense – abitanti di Sapucaia (Pará)
Sapucaiense – abitanti di Sapucaia (Rio de Janeiro)
Sapucaiense – abitanti di Sapucaia do Sul
Sapucaiense – abitanti di Sapucaí-Mirim